Савиково — название населённых пунктов:

Россия 
 Савиково — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Савиково — деревня в Нерехтском районе Костромской области.